Osoby noszące nazwisko Kostecki

 Ada Kostrz-Kostecka (ur. 1951) – dziennikarka i publicystka
 Artur Kostecki (ur. 1978) – hokeista
 Barbara Houwalt-Kostecka (ur. 1935) – malarka i poetka
 Dawid Kostecki (1981-2019) – bokser
 Franciszek Kostecki (1758-1844) – polski lekarz
 Franciszek Kostecki (1792-przed 1856) – burmistrz Lipna, Wyszogrodu i Warki
 Halina Kostecka-Kwiatkowska, ps. "Halusia" (1917-1944) – łączniczka, sanitariuszka w powstaniu warszawskim
 Henryk Kostecki (1930-1999) – polityk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 Józef Kostecki (1922-1980) – aktor
 Karol Kostecki (1917-1998) – kapitan piechoty Wojska Polskiego
 Leon Kostecki (1911-1955) – polski oficer
 Leszek Kostecki (1934-1988) – malarz i grafik
 Marek Kostecki (ur. 1953) – polski działacz hokeja na lodzie
 Mikołaj Kostecki (1878-1932) – polski generał
 Nepomucena Kostecka (1807-1847) – aktorka
 Platon Kostecki (1832-1908) – dziennikarz, poeta
 Robert Kostecki (ujednoznacznienie)
 Rudolf Kostecki (1894) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Tadeusz Kostecki (1905-1965) – pisarz
 Wincenty Kostecki (1831-1868) – polski szlachcic
 Wojciech Kostecki (ur. 1936) – aktor teatralny i filmowy
 Zdzisław Andrzej Kostecki (1864-1947) – generał brygady Wojska Polskiego